А́тка:

 Атка — остров в составе Алеутского архипелага, США.
 Атка — посёлок городского типа в Хасынском районе Магаданской области России.
 Атка — аэропорт в американском штате Аляска.
 Атка — серебряная египетская монета = 1/10 пиастра.
 Атка — медная турецкая монета = ¼ пиастра = 10 пара = 30 ас
 Атка — город в зоне переписи населения Западные Алеутские острова, штат Аляска, США.

Примечания